Паразауролофины  — триба травоядных орнитоподовых динозавров из подсемейства ламбеозаврин семейства гадрозаврид из позднего мела (около 76—66 млн лет назад) Азии и Северной Америки. Триба введена в 1922 году Уильямом Парксом вместе с первым описанием паразавролофа. С тех пор имя трибы неоднократно упоминалось в работах различных авторов, однако чёткого определения и описания этой клады не было. В 2013 году Прието-Маркес с коллегами привёл определение и описание трибы. Клада Parasaurolophini определяется как Parasaurolophus walkeri и все ламбеозаврины ближе родственные к нему, чем к Lambeosaurus lambei, Tsintaosaurus spinorhinus или Aralosaurus tuberiferus.

Описание 

К паразауролофинам относят всех гадрозавров, соответствующих следующим морфологическим характеристикам: глазничный край скуловой кости шире подвисочного, а сопутствующий вентральный край подвисочного отверстия узкий. Кроме того, поверхность сочленения лобной и носовой костей имеет утолщённую в направлении от спинной части к передней языкообразную платформу, которая расположена позади теменной кости и направлена к концу тела у взрослых особей. Внутренняя поверхность лобной кости укорачивается в направлении от головы к хвосту с соотношением длины к ширине менее 0,4; подвздошная кость имеет короткий отросток, расположенный позади вертлужной впадины, с соотношением между его длиной и длиной центральной пластины кости до 0,8. Соотношение между длиной диафиза седалищной кости и длиной дистального вентрального расширения 0,25 или больше; длинная ось ботинкообразного дистального отростка направлена по передней части тела от головы, начиная отклоняться у спинного края.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием 265 признаков (179 краниальных и 86 посткраниальных) для 34 таксонов (22 ламбеозаврина, 2 зауролофина и внешние таксоны) была построена следующая кладограмма:

Примечание 

Ламбеозаврины
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Динозавры Азии